Weigelia (geslacht), geslacht van kevers

Weigelia (Gouda), straat in Gouda
Weigeilia (Leidsendam), straat in Leidsendam